Василий Швец:
 Швец, Василий Васильевич (1923—2003) — Герой Советского Союза.
 Швец, Василий Степанович (1918—1993) — советский поэт и журналист, военный корреспондент.